In der Au ist der Name folgender Orte

in Niederösterreich:
 In der Au (Gemeinde Pressbaum), Ortschaft von Pressbaum, Bezirk St. Pölten-Land
 In der Au (Gemeinde Tulln), Ortslage am anderen Donauufer bei Tulln an der Donau, Bezirk Tulln
 In der Au (Gemeinde Stockerau), Ortslage südlich von Stockerau, Bezirk Korneuburg

in Oberösterreich:
 In der Au (Gemeinde Innerschwand), Ortsteil von Innerschwand, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 In der Au (Gemeinde Kirchham), Ortschaft von Kirchham, Bezirk Gmunden
 In der Au (Gemeinde Laakirchen), Ortsteil von Laakirchen, Bezirk Gmunden
 In der Au (Gemeine Naarn, Ortschaft Laab), Ortslage an der Naarn bei Laab, Gemeinde Naarn im Machlande, Bezirk Perg
 In der Au (Gemeine Naarn, Ortschaft Straß), Ortslage an der Donau bei Straß, Gemeinde Naarn im Machlande, Bezirk Perg
 In der Au (Gemeinde Oberneukirchen), Ortschaft von Oberneukirchen, Bezirk Urfahr-Umgebung
 In der Au (Gemeinde Scharnstein), Ort bei Scharnstein, Bezirk Gmunden
 In der Au (Gemeinde Steinerkirchen), Ort bei Steinerkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land

in der Steiermark:
 In der Au (Gemeinde Kindberg), Ortsteil von Kindberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag

In der Au ist der Familienname von:
 Andreas In der Au (* 1983; Bühnenname AIDA), deutscher Slam-Poet und Moderator

Siehe auch:
 Au – Überblick
 Ob der Au